« Boys will be boys » (littéralement : « Les garçons seront toujours des garçons ») est une locution anglaise qui peut être traduite approximativement par « Il faut bien que jeunesse se passe ». Elle a régulièrement été utilisée comme titre d'œuvre.

Téléfilm 

 Boys Will Be Boys est un téléfilm américain de Dom DeLuise, réalisé en 1997, sorti en DVD en 1998 et diffusé à la télévision à partir de 1999.

Cinéma 

 Boys Will Be Boys est un court-métrage américain de George Stevens réalisé en 1932 ;
 Boys Will Be Boys est un film britannique de William Beaudine, réalisé en 1935.

Musique

Chanson 

 Boys Will Be Boys est une chanson de Dua Lipa ;
 Boys Will Be Boys est une chanson du groupe de rock britannique The Ordinary Boys ;
 Boys Will Be Boys est une chanson enregistrée par The Gear Daddies sur l'album Let's Go Scare Al sorti en 1988 ;
 Boys Will Be Boys est une chanson enregistrée par The Fast.

Groupe 

 Boys Will Be Boys est un groupe de DJs créé en 2011 et formé par Tiesto, Angger Dimas et Showtek ;
 Boys Will Be Boys est un groupe de Pop-Punk qui s'est arrêté en 2011 et qui était formé de Mike Civetti, Lehi Ruiz et Mark Wood.

Expression anglaise